Landi est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Maison Landi, seigneurs de Plaisance en Italie impliqués notamment dans l'assassinat de Pierre Louis Farnèse, duc de Parme et de Plaisance ;
 Aimone Landi (1913-1972), coureur cycliste italien ;
 Alex Landi (1992-), acteur et mannequin américain ;
 Bruno Landi (1928-2005), coureur cycliste italien ;
 Chico Landi (1907–1989), pilote automobile brésilien ;
 Francesco Landi (1792-1861), officier italien ;
 Gaspare Landi (1756–1830), peintre italien ;
 Giulio Landi (1498-1579), écrivain italien ;
 Louis Landi (1941-1977), footballeur français ;
 Neroccio di Bartolomeo de' Landi (1447-1500), peintre et sculpteur italien ;
 Marcello Landi (1961-), philosophe et théologien catholique italien ;
 Mario Landi (1920-1992), réalisateur italien ;
 Michel Landi (1932-), affichiste de cinéma français.
 Pietro Landi (1926-2007), footballeur italien ;
 Roberto Landi (1956-), footballeur italien ; 
 Stefano Landi (1586-1639), compositeur baroque italien.

Autres 
 Landi, groupement d'entreprises suisses, filiales de Fenaco, dont le centre de distribution est Landi Suisse.
 Landi, boisson alcoolisée islandaise.

Notes et références 

Patronyme italien